aangebrande valkmot
 bonte valkmot
 gezoomde valkmot
 lijnvalkmot